Квази Альфред Аддо Квартенг (; род. 26 мая 1975, Лондон) — британский политик, член Консервативной партии, министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великобритании (2021—2022). Канцлер казначейства (с 6 сентября до 14 октября 2022).

Биография 
Квази Квартенг родился в семье выходцев из Ганы, его отец работал экономистом в секретариате Содружества, а сам он в восьмилетнем возрасте отправился на учёбу в подготовительную школу-интернат. Затем окончил Итонский колледж, поступил в Тринити-колледж (Кембридж). Получив , окончил магистратуру Гарвардского университета, затем получил в Кембридже степень доктора философии по экономической истории. Некоторое время работал аналитиком в инвестиционных банках.

В 2010 году победил на выборах в округе Спелторн (графство Суррей) с результатом 47,1 %.

В 2011 году обратил на себя внимание специалистов, издав свою первую книгу «Ghosts of Empire: Britain’s Legacies in the Modern World» («Призраки империи: Наследие Британии в современном мире»).

Занимал должность парламентского личного секретаря канцлера казначейства Филипа Хэммонда, выступал за выход Великобритании из Евросоюза. 16 ноября 2018 года впервые был привлечён к работе в правительстве на должности парламентского помощника министра по выходу из ЕС.

Работа в правительствах Бориса Джонсона 
24 июля 2019 года при формировании правительства Бориса Джонсона назначен младшим министром предпринимательства и энергетики с правом участия в заседаниях Кабинета.

8 января 2021 года назначен министром предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии во втором правительстве Джонсона.

Работа в правительстве Лиз Трасс 
6 сентября 2022 года при формировании правительства Лиз Трасс получил ключевой портфель канцлера Казначейства.

14 октября 2022 года был уволен Лиз Трасс из-за нестабильности в его программе по мини-бюджету. Спустя 38 дней после вступления в должность. Он оказался вторым самым кратковременным канцлером Великобритании, первый это Иан Маклеод который пробыл канцлером всего 30 дней, после чего умер от сердечного приступа в 1970. Накануне политик заявлял, что «стопроцентно не собирается в отставку».

Труды

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Итона
Выпускники Гарвардского университета
Члены Консервативной партии Великобритании
Члены парламента Соединённого Королевства (2010—2015)
Члены парламента Соединённого Королевства (2015—2017)
Члены парламента Соединённого Королевства (2017—2019)
Члены парламента Соединённого Королевства с 2019 года
Канцлеры казначейства Великобритании
Стипендиаты Кеннеди